Туроверов — донская казачья фамилия и топоним:

Фамилия 
 
 Туроверов, Николай Николаевич (1899—1972) — русский и казачий поэт.

Топоним 
 Туроверов — хутор в Миллеровском районе Ростовской области; название от фамилии «Туроверов».

См. также 
 Туроверово-Глубокинский